Szobiszowice ist der Name folgender Ortschaften:
Szobiszowice, ein Stadtteil der polnischen Stadt Gliwice
Soběšovice, eine Gemeinde im tschechischen Teil der historischen Region Mährisch-Schlesien